Waldegg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Waldegg, stadsdel i Seen, Winterthur, 
 Waldegg, ortsdel i Uitikon, kantonen Zürich,

Österrike 

 Waldegg (kommun i Österrike), Niederösterreich, Politischer Bezirk Wiener Neustadt, 

Robotskapade Österrikeförgreningar